Red Cliff heißen folgende geographische Objekte:

 Red Cliff (Colorado), Gemeinde in Eagle County,  Vereinigte Staaten

 Red Cliff (Wisconsin), gemeindefreier Ort im Bayfield County, Vereinigte Staaten
 Red Cliff (Neufundland und Labrador), Ort in Kanada
sowie:
 Red Cliff (Antigua), Kap an der Südwestküste der Karibikinsel Antigua
 Red Cliff (Nevis), Kap an der Südostküste der Karibikinsel Nevis im Inselstaat St Kitts und Nevis

Red Cliff, Weiteres:
 Red Cliff (Film), Film von John Woo

Siehe auch:
 Redcliff, Red Cliffs